Епархия Бондуку () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Бондуку, Кот-д’Ивуар. Епархия Бондуку входит в митрополию Буаке. Кафедральным собором епархии Бондуку является церковь святой Одилии.

История 
3 июля 1987 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Qui benignissimo Dei consilio», которой учредил епархию Бондуку, выделив её из епархии Абенгуру. В этот же день епархия Абенгуру вошла в митрополию Абиджана.

19 декабря 1994 года епархия Абенгуру вошла в митрополию Буаке.

Ординарии епархии 
 епископ Alexandre Kouassi (28.08.1987 — 15.12.1994);
 епископ Félix Kouadjo (22.04.1996 — 6.05.2012);
 вакансия.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui benignissimo Dei consilio

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кот-д’Ивуара